Personnalités :
 Robert John Lechmere Guppy est un botaniste britannique.

Zoologie :
Plusieurs poissons de la famille des  
 Guppy, l'espèce la plus connue : Poecilia reticulata
 

Aéronautique :
 Pregnant Guppy est un avion cargo, généralement affecté au transport de matériel aérospatial.
 Super Guppy est un avion cargo, évolution du Pregnant Guppy.

Marine :
 GUPPY est un programme de sous-marins de l'US Navy.

Informatique :
 Guppy (portail) est un logiciel destiné à la conception de site web.